E10 může znamenat:
 Evropská silnice E10 spojující Švédsko a Norsko
 Evropská dálková trasa E10 – turistická trasa spojující Finsko se Španělskem
 E10 – Edisonův závit malé žárovky pro ruční svítilny
 E10 (palivo) – motorové benzinové palivo obsahující 10 procent biosložky